Sokorso ima više značenja:
 Sokorso (Ankona)
 Sokorso (Mesina)
 Sokorso (Peruđa)
 Sokorso (Salerno)